Banks est un nom propre ou plus rarement un nom commun, d'origine anglo-saxonne.

Patronyme 

 Aaron Banks (1928-2013), grand maître américain des arts martiaux ;
 Arron Banks (1966-) homme d'affaires millionnaire anglais, homme politique et donateur important de l'extrême droite anglaise, considéré comme le premier financeur du vote pro-Brexit ;
 Ant Banks (1966-), rappeur, producteur de musique et compositeur américain ;
 Azealia Banks (1991-), rappeuse américaine ;
 Boyd Banks (1964-), acteur canadien ;
 Brandon Banks (1987-), joueur américain de football américain et de football canadien ;
 Carl Banks (1962-), joueur américain de football américain ;
 Cedrick Banks (1981-), basketteur américain ;
 Charles Arthur Banks (1885-1961), homme politique canadien ;
 Chris Banks (1965-), footballeur anglais ;
 Don Banks (1923-1980), compositeur de musique de films australien ;
 Elizabeth Banks (1974-), actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Elizabeth Banks (1990-), coureuse cycliste britannique ;
 Ernie Banks (1931-2015), joueur américain de baseball ;
 Gene Banks (1959-), joueur de basket-ball américain ;
 George Banks (1972-), joueur de basket-ball américain ;
 Ginger Banks, travailleuse du sexe, actrice pornographique et activiste américaine ;
 Gordon Banks (1937-2019), footballeur anglais ;
 Henry Banks (1913-1994), pilote automobile américain ;
 Iain Banks ou Iain M. Banks (1954-2013), écrivain écossais ;
 Isabella Banks (1821–1897), écrivain anglaise ;
 James Banks (1962-), basketteur américain ;
 Jillian Rose Banks (1988-), chanteuse américaine ;
 Jim Banks (1979-), homme politique américain ;
 Jimmy Banks (1964-2019), joueur américain de football ;
 John Banks (16?-1706), auteur dramatique anglais ;
 Jon Banks (1984-), joueur de Football canadien ;
 Jonathan Banks (1947-), acteur américain ;
 Joseph Banks (1743-1820), naturaliste et botaniste britannique ;
 Karen Banks (19?-), pionnière des réseaux informatiques britannique ;
 Kate Banks (1960-), auteur américaine de livres pour la jeunesse ;
 Kelcie Banks (1965-), boxeur américain ;
 Leslie Banks (1890-1952), acteur britannique ;
 Lionel Banks (1901-1950), directeur artistique américain ;
 Marcus Banks (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Maud Banks (1880-1958), joueuse de tennis américaine ;
 Michael Banks (1846-1905), marin britannique et conseiller étranger au Japon ;
 Michael Anthony Banks (1961-), compositeur et producteur de musique techno américain ;
 Nathan Banks (1868-1953), entomologiste américain ;
 Nathaniel Prentice Banks (1816–1894), politicien et général américain ;
 Nina Banks, économiste américaine ;
 Olive Banks (1923-2006), sociologue de l'éducation et universitaire britannique
 Oliver Banks (19?-), historien de l'art et auteur américain de roman policier ;
 Paul Banks (1978-), chanteur et guitariste britannique ;
 Peter Banks (1947-2013), guitariste britannique ayant joué avec les groupes The Syn  et Yes
 Robert Banks (1921-1989), chimiste et inventeur américain ;
 Russell Banks (1940-2023), écrivain américain ;
 Sean Banks (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 Sarah Sophia Banks (1744-1818), collectionneuse d'antiquités anglaise ;
 Steven Banks (1965-), scénariste et acteur américain ;
 Thomas Banks (1735-1805), sculpteur britannique ;
  ;
  ;
 Tyra Banks (1973-), mannequin et actrice américaine ;
 Victor Banks (1947-), homme politique britannique ;
 Warwick Banks (1939-), pilote automobile britannique ;
 Willie Banks (1956-), triple-sauteur américain.

Pseudonyme 

 Banks (1988-), chanteuse américaine ;
 Antonio Banks (1973-), catcheur de la WWE également plus connu comme MVP (pour Montel Vantavious Porter) ;
 Briana Banks (1978-), actrice pornographique américaine ;
 Elizabeth Banks (1974-), actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Lloyd Banks (1982-), rappeur américain ;
 Monty Banks (1897-1950), cinéaste italo-américain ;
 Robb Banks (1994-), fils de Shaggy et rappeur américain ;
 Sasha Banks (1992-), catcheuse américaine.

Toponyme 

 Banks, municipalité de l'Alabama (États-Unis) ;
 Banks, municipalité de l'Arkansas (États-Unis) ;
 Banks, municipalité de l'Oregon (États-Unis) ;
 Banks, quartier de Canberra, la capitale de l'Australie ;
 Comté de Banks, comté dans l'État de la Géorgie (États-Unis) ;
 Détroit de Banks, détroit australien ;
 Île Banks, île arctique canadienne ;
 Îles Banks, archipel du Vanuatu ;
 Lac Banks, lac dans l'État de Washington (États-Unis) ;
 Péninsule de Banks, péninsule néo-zélandaise.

Autres sujets 
 (13956) Banks, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis